Галичский район:

 Галичский район — в Костромской области России.
 Галичский район — в Ивано-Франковской области Украины.